Дубовик може да се односи на:

 Дубовик (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Дубовик (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија
 Велики Дубовик, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Горњи Дубовик, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Доњи Дубовик, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Доњи Дубовик, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Мали Дубовик, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Средњи Дубовик, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ